Жозе́ф-Анри́ Левейе́ ( или ; 28 мая 1796,  — 3 февраля 1870) — французский ботаник, миколог, врач, доктор медицины.

Биография 
Жозеф-Анри Левейе родился 28 мая 1796 года в  (центральная Франция).

Изучал медицину в Париже и получил степень доктора медицины в 1824 году.

Левейе первым в своей статье «» в 1837 году представил обстоятельное описание базидий и цистид грибов и установил роль базидий в образовании спор. Также показал важность базидий для предлагаемой таксономии и различие между аскомицетами и базидиомицетами.

Жозеф-Анри Левейе умер 3 февраля 1870 года.

Научная деятельность 
Жозеф-Анри Левейе специализировался в микологии.

Публикации 
 Mémoire sur l'ergot in Mém. Soc. Linn. Paris 5 (1827).
 Sur le hymenium des champignons in Annales des Sciences Naturelles. Botanique (Annals of Natural History. Botanical series.) 2nd series, 8 pp. 321–338 (1837).
 Notice sur le Genre Agari in Dictionnaire Universel d'Histoire Naturelle (1840).
 Observations médicinales et énumerations des plantes recueilliés en Tauride. In A. Demidoff [ed.], Voyage dans la Russie Méridionale et la Crimée, par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie 2 : 35—245. Paris; E. Bordin (1842).
 Mémoire sur le genre Sclerotium (Memorandum on the genus Sclerotium) in Annales des Sciences Naturelles. Botanique (Annals of Natural History. Botanical series.) 2nd series, 20 pp. 218–248 (1843).
 Champignons exotiques. Annales des Sciences Naturelles Botanique, Série 3 2: 167—221 (1845).
 Champignons exotiques. Annales des Sciences Naturelles Botanique, Série 3 3: 38—71 (1845) .
 Considérations mycologiques, suivies d'une nouvelle classification des champignons (Mycological considerations regarding a new classification of fungi) 2nd ed. (1846).
 Descriptions des champignons de l’herbier du Muséum de Paris. Annales des Sciences Naturelles Botanique, Série 3 5: 111—167 (1846).
 Descriptions des champignons de l’herbier du Muséum de Paris. Annales des Sciences Naturelles Botanique, Série 3 5: 249—304 (1846).
 Descriptions des champignons de l’herbier du Muséum de Paris (Suite). Annales des Sciences Naturelles Botanique, Série 3 5: 249—305 (1846).
 Sur la disposition méthodique des Urédinées Annales de Sciences Naturelles Botanique, Série 3 8: 369—376 (1847).
 Sur quelques nouveaux genres dans la famille des Urédinées Société Philomatique. S. 88—89 (1847).
 Fragments mycologique Annales de Sciences Naturelles Botanique, Série 3 9: 119-144, 245—262 (1848).
 Sur une maladie qui attaque actuellement les vignes des environs de Paris. Société Philomatique S. 61—64 (1850).
 «Taxonomy of Erysiphe» in Annales des Sciences Naturelles. Botanique (Annals of Natural History. Botanical series.) 3rd series, 15 p. 109 (1851).
 Note sur une nouvelle distribution des Erysiphés. Société Philomatique S. 31—35 (1851).
 Iconographie des Champignons de Paulet (1855).
 Description d'un nouveau genre de champignons (Entomosporium). Société Philomatique. S. 30—32 (1856).

Примечания

Ссылки 
 Joseph Henri Léveillé (1796—1870)

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции
Микологи Франции
Медики по алфавиту
Медики Франции